Die Fotbollsallsvenskan 1964 war die 40. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 25. Oktober 1964 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Nach fünf Jahren Pause holte Djurgårdens IF zum insgesamt siebten Mal den Von-Rosens-Pokal als Schwedens Meister und zum dritten Mal den schwedischen Meistertitel als Sieger der Allsvenskan. In einem Titeldreikampf am letzten Spieltag entschied in der Schlussminute ein Elfmetertor des DIF-Spielers Bernt Andersson und die damit um ein Tor bessere Tordifferenz gegenüber dem punkt- und gegentorgleichen Konkurrenten Malmö FF zu Gunsten des Vereins aus Stockholm. Örgryte IS war zwar ebenso punktgleich, hatte aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis aufzuweisen. Die Aufsteiger IFK Eskilstuna und GAIS belegten die beiden Abstiegsplätze und musste direkt wieder in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Krister Granbom erzielte mehr als die Hälfte aller Saisontore von Helsingborgs IF und wurde mit 22 Saisontoren Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1964
Fußballsaison 1964